

Patronyme 

 Andrew Parmley (1956-), lord-maire de Londres de 2016 à 2017 ;
 Ian Parmley (1989-), joueur américain de baseball.
Patronyme anglais